Петрешть:
 Петрешты — село в Унгенском районе Молдавии.
 Петрешты — железнодорожная станция в Унгенском районе Молдавии.